Muziekwijk (Almere), een wijk in Almere
Muziekwijk (Leeuwarden), een wijk in Leeuwarden